Płotnikowa () – forma żeńska nazwiska Płotnikow oraz toponim.
 Jelena Płotnikowa – rosyjska siatkarka
 Oksana Płotnikowa – ukraińska ekonomistka
 Płotnikowa (rzeka)

Rosyjskie nazwiska